Grigorij Iwanowicz Gagarin (1782-1832) – rosyjski dyplomata, pisarz, tłumacz i poeta.
 Grigorij Grigorjewicz Gagarin (1810-1893) – rosyjski generał-major, malarz, dyplomata, książę